Das Kommando bezeichnet:

 Das Kommando (1982), britischer Actionfilm
 Das Kommando (2004), deutsches Fernsehdrama